Manifold steht für:
 im Englischen den mathematischen Begriff Mannigfaltigkeit
 die Schlauchanschlussstation eines Tankers, siehe Manifold (Schiffbau)
 ein in der Öl- und Gasproduktion eingesetztes Gerät zur Druckkontrolle, siehe Choke Manifold
 als Manifold-Pressure Maß, Bezeichnung bzw. Messinstrument für den (Unter-)Druck im Ansaugtrakt eines Motors, siehe MAP-Sensor
 einen Fluss in England, siehe River Manifold
 einen australischen Dichter, siehe John Manifold
 ein Geoinformationssystem, siehe Manifold System
 Manifold (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Kurzform von Manifold Records, ein Musiklabel
 Skulpturen aus dünnen Stahlröhrchen, siehe Franco Clivio
 im Englischen („Exhaust manifold“) für ein Motorteil, das die Abgase mehrerer Zylinder in einem Rohr sammelt (siehe Abgaskrümmer)